Брумель — фамилия.

Известные носители 
 Брюмель, Антуан (ок. 1460—1512 или 1513) — французский композитор.
 Брумель, Валерий Николаевич (1942—2003) — советский легкоатлет (прыжки в высоту), заслуженный мастер спорта СССР.